The Act ist der Titel folgender Werke:

 The Act (Musical), Musical aus dem Jahre 1977
 The Act (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie der Streaming-Plattform Hulu aus dem Jahr 2019